Łysków – agromiasteczko na Białorusi (obwód brzeski)
 Łysków – wieś na Ukrainie (obwód lwowski)